QIP 2012 (ранее — «QIP 2010» и «QIP Infium») — бесплатная компьютерная программа с закрытым исходным кодом, предназначенная для передачи мгновенных сообщений (мессенджер) через общедоступные серверы. Поддерживает операционные системы семейства Microsoft Windows. Программа «QIP Infium» является прямым преемником программы «QIP 2005», но в отличие от «QIP 2005» поддерживает подключение внешних модулей (плагины) и несколько протоколов (OSCAR (протокол, реализованный в программах ICQ и AOL); XMPP (также известный как Jabber); протокол, реализованный в программе «Mail.ru Агент»; IRC; ; протокол, реализованный на сайте Facebook; протокол, реализованный на сайте Twitter и др. протоколы). Программа поддерживает USB-телефоны компании SkypeMate. В работе услуг передачи голоса и видео QIP сотрудничает с Mango Telecom. Реализация протокола XMPP (Jabber) для «QIP 2012» основана на Jabber-плагине к программе Miranda IM и распространяется по лицензии GPL, на что было получено разрешение разработчиков Miranda.

Особенности программы 
 Защита от спама и флуда со стороны тех, кто не входит в список контактов. Защита осуществляется путём отправки новому собеседнику несложного вопроса и сравнения полученного ответа с заранее известным. За счёт этого иногда становится возможным определение того, является ли новый собеседник рекламным роботом или живым человеком. Если ответ верен, то сообщения от этого собеседника принимаются.
 Графический интерфейс: одно окно с вкладками.
 Поддержка плагинов (модулей). Для создания плагинов предоставляется SDK. Плагины позволяют расширять возможности программы, например, могут вести логи в разнообразных форматах, могут добавить пункт в контекстное меню для поиска в интернете, могут сохранять статистику, могут выдавать напоминания, могут позволить собеседникам одновременно рисовать одно изображение, могут получать уведомления о новой почте, читать RSS-каналы, могут позволить собеседникам играть в логические игры.
 Уведомление о приходе новых писем на Яндекс- и Google-аккаунты, которые используются как Jabber-аккаунты, а также о новых письмах учётной записи Mail.ru Agent.
 Поддержка протокола, реализованного на сайте ВКонтакте.
 Возможность работать со списками видимости Jabber из меню контактов.
 Программа «QIP Infium» является несвободной программой. Исходный код программы закрыт, за исключением сторонних плагинов и реализации протокола Jabber.
 Программа предлагает регистрацию на сервере qip.ru.
 По умолчанию программа хранит на сервере qip.ru настройки и пароли к учётным записям всех протоколов.
 Поддержка голосовых и видеовызовов между клиентами «QIP Infium» (начиная со сборки 9040).

Критика 
QIP критикуют за:
 автоматическую установку статуса «QIP Infium — всё работает. Качай на www.qip.ru»;
 включённое по умолчанию хранение паролей (зашифрованных) на сервере qip.ru;
 отсутствие поддержки передачи голоса через закрытый протокол сети Агент@Mail.ru;
проприетарность;
 интеграции своего поискового сервиса в Windows, отменить которую достаточно трудно для неопытного пользователя;
 обязательная (автоматическая) регистрация jabber-аккаунта @qip.ru при установке и запуске программы, которую можно обойти лишь с помощью параметров запуска, что для неопытных пользователей не всегда доступно;
 своя закрытая и запутанная модель разработки, при которой даже не публикуются списки изменений.

Одноплатформенность 
«QIP Infium» не является кроссплатформенным приложением, так как структура программы довольно жёстко ориентирована на использование Windows API, и поэтому её практически нельзя портировать под другие операционные системы без переписывания с нуля. Однако имеется возможность использования программы в среде Unix-совместимых операционных систем с помощью Wine.

Оперативность 
Известно несколько случаев быстрого (в течение суток) решения проблем с протоколом OSCAR:
 9 декабря 2008 года был запрещён протокол ICQ 5. Через несколько часов вышло обновление;
 21 января 2009 года приблизительно в 13:00 по московскому времени компания AOL запретила все альтернативные клиенты ICQ с IP-адресов бывшего СССР — Jimm, Miranda IM, QIP… Версия, обходящая запрет, была подготовлена уже к полуночи. Аналогичная ситуация повторилась 3 февраля.

Впрочем, пользователей некоторых других мессенджеров из этих трёх смен затронула только вторая, произошедшая 21 января 2009 года.

История развития проекта

QIP Infium

QIP 2010 

QIP 2010 — новая версия программы QIP, являющаяся веткой «QIP Infium» с упрощенным интерфейсом (слова разработчика). Основными отличиями текущей версии от «QIP Infium» являются:
 поддержка двух режимов интерфейса — упрощенного (максимально похож на интерфейс «QIP 2005», используется по умолчанию, статусы для всех учётных записей всегда устанавливаются одновременно) и «режима опытного пользователя» (возможна установка статусов по отдельности для разных учётных записей, как в «QIP Infium»);
 наличие в дистрибутиве двух скинов — «QIP 2005» и «QIP Infium»;
 значительная переработка кода, ответственного за работу с метаконтактами (по заявлениям разработчиков);
 возможность указать параметры запуска (например, изолированный режим) в диалоговом окне.

Реализация протокола XMPP (Jabber) портирована в QIP 2010 из программы Miranda IM по специальному соглашению с её разработчиками.

Поддержка QIP 2010 прекращена. Разработчики занимаются поддержкой и развитием QIP 2012.

QIP 2012 
QIP 2012 — новая версия программы QIP. Основана на коде QIP 2010. Отличается интерфейсом, основанным на едином окне взамен раздельных окон контакт-листа и сообщений.

С 28 декабря 2018 года ICQ отключил поддержку старой версии протокола, в связи с чем QIP всех версий больше не работает с ICQ.

Интересные факты 
В качестве мелодии запуска использован отрывок из композиции «Autumn Interlude» музыканта Amethystium, фрагмент фортепьянного проигрыша (0:44-0:46).

Примечания

Ссылки 

 
 Форум QIP.
 Вопросы, часто задаваемые пользователями QIP .
 Вики-база проекта.
 Обзор QIP Infium.

Программы мгновенного обмена сообщениями
Программное обеспечение для видеоконференции
Программное обеспечение для Windows
Бесплатное программное обеспечение
ICQ
Jabber
Агент Mail.ru
«Твиттер»-клиенты
Интернет-телефоны
Переносимые приложения